

Carriera 
Dopo avere iniziato a competere nel 2005 ai campionati italiani di categoria, l'atleta originaria di Apollosa ha partecipato ai campionati europei giovanili di Praga 2009 vincendo un argento nei 400 m stile libero e due bronzi nei 200 m misti e nei 400 m misti. Nel 2011 ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore di nuoto prendendo parte ai 400 m misti dei campionati mondiali di Shanghai, dove si è piazzata al 25º posto nelle batterie. L'anno seguente Stefania Pirozzi ha gareggiato nei 400 m misti alle Olimpiadi di Londra 2012, venendo eliminata nelle batterie di qualificazione. Alla fine dello stesso anno, il 22 novembre, ha vinto l'argento agli Europei in vasca corta di Chartres 2012.

Nel 2013 i XVII Giochi del Mediterraneo, svolti a Mersin in Turchia, si sono rivelati ricchi di medaglie: due ori conquistati nei 200m farfalla e nella staffetta 4x200m stile libero, oltre a un argento vinto nei 200m misti. Agli Europei di Berlino 2014 ha vinto l'oro nella staffetta 4x200m stile libero, contribuendo insieme alle compagne Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti e Federica Pellegrini a stabilire anche il nuovo record dei campionati con il tempo di 7'50"53. Affetta da mononucleosi, ha dovuto rinunciare ai Mondiali di Kazan del 2015.

Stefania Pirozzi ha disputato la sua seconda Olimpiade in occasione dei Giochi di , classificandosi 17ª nelle batterie dei 200m farfalla mancando l'ultimo posto utile per l'accesso alla semifinale. Ai Mondiali di Budapest 2017 è giunta undicesima alle semifinali dei 200m farfalla e nella staffetta 4x200m stile libero non è riuscita a superare le batterie. A Tarragona 2018 ha ottenuto la terza medaglia d'oro vinta ai Giochi del Mediterraneo, partecipando alla staffetta 4x200m stile libero. Poi ha gareggiato nei 200m stile libero e nei 400m stile libero agli Europei di Glasgow 2018, non riuscendo in entrambi i casi a superare le batterie.

Primati personali (vasca lunga)

Palmarès

Campionati italiani 
33 titoli individuali così ripartiti:
 3 nei 200 m stile libero
 10 nei 200 m farfalla
 6 nei 200 m misti
 2 nei 400 m stile libero
 10 nei 400 m misti
 2nella 4x200

Note

Collegamenti esterni 
 
 Scheda su federnuoto.it
 Scheda su poliziadistato.it